Газетное дело в Италии — история развития газетного дела в Италии, с момента зарождения до настоящего времени.

История 
Как указывает ЭСБЕ, в Италии, развитие газетного дела началось поздно, возможно по причине наличия множества итальянских государств и их политической раздробленности, в тот период времени. Хотя в XVII и XVIII веках были сделаны опыты издания газет, но это были единичные случаи, не имевшие большого значения в жизни стран Апеннинского полуострова и юга Европы. А в течение первой половины XIX века газетное дело в Италии развивались очень медленно. Первой политическою газетой, в итальянских государствах, в смысле конца XIX века и начала XX века, был «Примиритель» («Il Conciliatore»), основанный в Милане, в 1818 году, под редакцией писателя, поэта и драматурга Сильвио Пеллико и при участии многих известных писателей, того времени, — Симонда де Сисмонди, Романьези, Висконти и других. 

Более успешные опыты издания газет начались в 1840-х годах, в эпоху борьбы за объединение итальянских государств и их независимость от ведущих европейских держав, того периода времени. Так всех периодических изданий было в:
 1836 году — 185 газет;
 1864 году — 450 газет (из них около 300 политических изданий);
 1873 году — 1 127 газет, из которых 394 политические (132 ежедневные);
 1887 году — 1 606 газет (из них 135 ежедневных). 

А количество ежедневных печатных газет в Италии составляло 107 в 1950 году, тогда как в 1965 году их было уже 78. С тех пор их количество ещё больше сократилось, и в настоящее время в Италии существует 15 национальных ежедневных печатных газет, а также несколько региональных или городских газет, большинство из которых имеют даже больший тираж, чем некоторые национальные.

Национальные

Региональные/Местные

Спортивные

См. также 
 Средства массовой информации Италии
 
 
 Телевидение в Италии
 
 
 Интернет в Италии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 1899 ed.
 1921 ed.
 
 
 
 
 

Италия

Газеты